

Населені пункти та їхні частини
 Мицелін — гміна в Каліському повіті Великопольського воєводства
 Мицелін — село в гміні Неґославіце Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Мицелін — село в гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства
 Мицелін — осада в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мицелін — осада в гміні Козьмін-Велькопольський Кротошинського повіту Великопольського воєводства

Примітки